Eine Streckbank ist

 ein Folterinstrument, siehe Streckbank (Folter)
 eine Maschine in der Textilindustrie, siehe Streckbank (Textilindustrie)